Anna Greving-Meedema  (Eelde, 9 april 1943 - Paterswolde, 6 mei 2022) was een Nederlandse kunstschilderes. Als pseudoniem gebruikte zij (Anna) "Kobolsky".

Biografie 
Anna Greving-Meedema is geboren in Eelde als dochter van Derk Meedema en Jantje Meedema-Wieringa. Het kunstschilderen is haar met de paplepel ingegeven, aangezien haar vader ook kunstschilder was. Ze heeft haar jonge jeugd doorgebracht in Woltersum. Haar tienerjaren bracht ze door in Groningen en vervolgens in Haren. Nadat ze ging trouwen, verhuisde ze naar Westerbork. In die periode had ze atelier aan huis. In dit Drentse dorp runde ze een antiekwinkel waar ze tevens haar schilderijen verkocht. Anna schilderde voornamelijk met olieverf op linnen of paneel. Ze hield van de klassieke stijl. Ze heeft veel reproducties gemaakt van Rubens, waar ze een grote bewondering voor had. Maar ook moderne werken spraken haar aan. Ze schilderde ook in opdracht; zo had ze bijvoorbeeld een afnemer in Canada waarvoor ze Nederlandse landschappen schilderde. Tevens heeft ze in opdracht menig kraantjespot beschilderd. Ook heeft ze in opdracht een portret van dr. A. Vogel geschilderd. Als ze niet in opdracht schilderde, koos ze zelf graag voor groot formaat doeken waarop ze haar creativiteit kwijt kon. 

Ze was een markante vrouw met altijd een kleurig hoofddoek in de vorm van een tulband op haar hoofd, daaronder immer gitzwart haar en was spitsvondig. Met haar ietwat oosters voorkomen, vond ze dat de pseudoniem “Kobolsky” goed bij haar paste. Sinds de jaren 1980 verving ze derhalve haar signatuur "A. Meedema" in deze pseudoniem. Haar productieve jaren lagen tussen 1970 en 1995. In 1995 is Anna met haar man verhuisd naar Paterswolde, waar ze een café runde. In die periode kwam ze helaas niet meer zoveel aan het schilderen toe. Heel enkel haalde ze haar schildersezel tevoorschijn. 

Anna Meedema trouwde in 1971 met Geert Wicher Oncko Greving en ze kregen 1 dochter.

Nederlands kunstschilder